Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1846.

Senatoren

Quellen 
 Staatskalender der Freien Stadt Frankfurt 1846, S. 1–4

1846
1846